William Richert ist der Name folgender Personen:

* William Richert (Politiker) (1858–1912), Bürgermeister von Detroit im Jahr 1897
 William Richert (Regisseur) (1942–2022), US-amerikanischer Regisseur, Autor und Schauspieler